Padang Jati (Luas), een plaats in Indonesië
Padang Jati (Ratu Samban), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing